Liverbird steht für:

 Liver Bird, eine sagenumwobene fiktive Figur, welche das Symbol von Liverpool ist und auf dem Turmdach des Liver Building steht.

 The Liverbirds, eine weibliche britische Rock ’n’ Roll Band aus Liverpool, die als erste Girlgroup der Welt gilt.

 The Liver Birds, eine britische Situationskomödie mit Filmsets in Liverpool, die der Fernsehsender BBC One in den Jahren von 1969 bis 1979 und 1996 sendete.